Влади́мир Михе́ев:
 Михеев, Владимир Борисович (род. 1957) — советский пловец.
 Михеев, Владимир Кузьмич (1937—2008) — советский и украинский историк и археолог.
 Михеев, Владимир Михайлович (1915—1986) — Герой Советского Союза.